Алин — шведская и русская фамилия.

 Алин, Александр Семёнович (?—1915) — купец в Перми.
 Алин, Аугуст (род. 1997) — шведский футболист, вратарь.
 Алин, Василий Иванович (1914—1998) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Алин, Гуннель (1918—2007) — шведская писательница.
 Алин, Ларс (1915—1997) — шведский автор и эстетик.
 Алин, Оскар (1846—1900) — шведский историк.
 Алин, Тина (род. 1967) — шведский композитор, певица и пианистка.
 Алин — реабилитационное учреждение для детей и подростков в Иерусалиме.
 Алин — река в Уэльсе (см. Уэльс)

См. также 
 Алина (значения)